Ernst Schmidt – progettista tedesco, sviluppatore di motori e motociclette
 Ernst Schmidt – chimico tedesco 
 Ernst Schmidt – attivista e storico tedesco 
 Ernst Schmidt – bobbista svizzero
Ernst Schmidt – botanico tedesco
 Ernst Schmidt jr. – regista austriaco